Кандала́кша () — город (с 1938) на юго-западе Мурманской области России. Административный центр Кандалакшского района и городского поселения Кандалакша.

Население —  чел. ().

География 
Кандалакша является самым южным из всех городов региона. Город находится на побережье Кандалакшского залива Белого моря, в устье реки Нива, в 200 км к югу от Мурманска, окружён территорией Зашейковского лесничества.

Ближайшие населённые пункты: Белое Море (10 км), Лувеньга (14 км), Нивский (16 км) и Колвица (28 км). В состав города входят четыре микрорайона: Центральный, Железнодорожный, Нива-3 и Лесозавод.

В окрестностях Кандалакши — Кандалакшский заповедник (место охраны гнездовых колоний морских птиц островов Белого и Баренцева морей).

Включён в перечень населённых пунктов Мурманской области, подверженных угрозе лесных пожаров.

История 
В 1478 году Кольский Север как часть бывшей Новгородской республики вошёл в состав Московского государства. Кандалакша, как и другие русские волости Кольского полуострова, располагавшиеся на Терском берегу и на западе полуострова, находилась под управлением наместника Двинской земли, направлявшего сюда двинян, бравших у государства на откуп взимание податей с поморского населения («десятая рыба») и осуществлявших судопроизводство по мелким правонарушениям. Впервые Кандалакша упоминается в документах, датированных 1517 годом.

В 1526 году на правобережной стороне поселения была построена церковь Рождества Иоанна Предтечи, в которой приняли христианство первые саамы, жившие близ Кандалакши. Позднее, в 1548 году, при церкви был основан Кандалакшский (Кокуев) мужской монастырь. В 1554 году царь Иван Грозный дал монастырю жалованную грамоту на окрестные угодья.

Откупа давали двинянам большие возможности для злоупотреблений. В 1568 году Кандалакша и несколько других селений Кольского полуострова пострадали от погрома («Басаргин правёж») Поморья опричными отрядами Басарги Леонтьева, спровоцированного двинскими откупщиками.

В 1570 году во время этих печально известных событий монастырь прекратил своё существование. «А запустели те варницы и места дворовые Порьегубские от лета 7078, от лихого поветрия (эпидемии) и от голоду и от Басаргина правежу».

В ночь с 23 на 24 мая 1589 года шведские войска практически уничтожили селение. Монастырь и крестьянские дворы были разграблены и сожжены. Оставшиеся в живых отстроили монастырь, но уже в 1591 году шведские и финские отряды снова вторглись в поморские края. 23 мая 1598 года они напали на Кандалакшу и разграбили монастырь.

 1742 — упразднён Кандалакшский монастырь.
 С 1785 года — в составе Кандалакшской волости Кемского уезда Олонецкого наместничества.
 С 1796 года — в составе Архангельской губернии.
 1855 г. 6 июня — во время Крымской войны англичане напали на Кандалакшу. Жители отбили нападение врага.
 1915 г. — начало строительства пристани в Кандалакше
 1916 г. 3 ноября — произведена стыковка пути карельской части дороги с кандалакшской частью Мурманской железной дороги.

Годы СССР 

 1920 г. — Кандалакша включена в состав Карельской трудовой коммуны.
 1927 г. — образован Кандалакшский район в составе Автономной Карельской ССР с центром в селе Кандалакша.
 1930 г. — начало строительства Нива ГЭС-2 — первой гидроэлектростанции на Кольском полуострове.
 1931 г., 10 февраля — вышел первый номер газеты «Кандалакшский коммунист»
 1931 г. — начало строительства механического завода
 1934 г., 30 июня — Нива-ГЭС дала промышленный ток.
 1935 г., 7 ноября — вступила в эксплуатацию первая очередь электрификации участка железной дороги Кандалакша — Апатиты.
 1935 г. — образовано Кандалакшское электровозное депо; пробный пуск первого электровоза провёл машинист Мурманского депо Г. Г. Ионас.
 1936 г. — создано Кандалакшское вагонное депо.
 1938 г., 20 апреля — рабочий посёлок Кандалакша преобразован в город.
 1938 г., 28 мая — Кандалакша и район выведены из состава Карельской АССР и вошли в состав Мурманской области.
 1938 г. — вступил в эксплуатацию первый капитальный причал в порту.
 1939 г., 2 июня — начало строительства Кандалакшского алюминиевого завода.
 1941 г., июль — в связи с началом Великой Отечественной войны в Кандалакше созданы истребительный батальон под командованием капитана Крячко и полк народного ополчения под командованием И. М. Уверова
 1942—1944 гг. — жители Кандалакшского района вместе с частями Красной армии остановили и разгромили в годы Великой Отечественной войны немецко-фашистских захватчиков на кандалакшском направлении.
 1948 г. август — образовано строительно-монтажное управление «Кандалакшстрой».

 1950 г. — вышла на полную мощность Нива ГЭС-3.
 1951 г., 28 января — получен первый алюминий на Кандалакшском алюминиевом заводе.
 1952 г., декабрь — промышленный ток дала Нива ГЭС-1.
 1953 г. — создан каскад Нивских ГЭС.
 1956 г., 12 ноября — основан трест «Кандалакштрансстрой».
 1971 г., 6 июня — открыт музей истории города.
 1971 г. — Кандалакшским городским советом утверждён герб города.
 1974 г. — основано предприятие централизованного теплоснабжения «Кандалакшские теплосети».
 1984 г. — за подвиги жителей города, рабочих железной дороги и порта в годы Великой Отечественной войны город Кандалакша награждён орденом Отечественной войны I степени.

Россия 
В 2008 году был утверждён новый герб города и флаг города.

Климат 
Кандалакша находится существенно южнее Мурманска, однако за счёт нахождения вдали от Баренцева моря климат её более континентальный, и является переходным от умеренного к субарктическому. Лето очень короткое, прохладное; зима более холодная, чем в Мурманске, но менее снежная, однако всё равно затяжная. Весна наступает только к концу апреля, зима начинается с конца октября. Минимальная температура — −43,5 °C — была зафиксирована в Кандалакше 8 января 1985 года, максимальная температура — +32 °C — 1 августа 2018 года.

 Среднегодовая температура воздуха — 0,4 °C
 Относительная влажность воздуха — 80 %
 Средняя скорость ветра — 2,6 м/с

Население 

Численность населения, проживающего на территории населённого пункта, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляет , из них 16213 мужчин (45,5 %) и 19441 женщина (54,5 %).

 Национальный состав

Известные уроженцы и жители города 
 См. список категории Родившиеся в Кандалакше (и представленные в Википедии)

 В городе родился (когда?) и вырос поэт и музыкант Андрей Смирнов. Он запомнился поклонникам по группе «Дорожные псы» и своим музыкальным искусством (стендапам) в Санкт-Петербурге.

Экономика

Промышленность 
Промышленность является наиболее устойчивым сектором экономики Кандалакши. Ключевые предприятия:
 Кандалакшский алюминиевый завод (филиал АО «Русал Урал»). Выпускает алюминий — продукцию для нужд электротехнической промышленности. Мощность завода составляет до 76 тысяч тонн алюминия в год.
 Нива ГЭС-3 филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1».
 Кандалакшский морской торговый порт.
 Структурные подразделения ОАО «РЖД» (в том числе железнодорожная станция и локомотивное депо). Большую роль в экономике города играет железнодорожный транспортный узел — крупная железнодорожная артерия, соединяющая между собой ведущие горнометаллургические комбинаты Мурманской области с центральными регионами России.

C 1936 года в городе работал Кандалакшский опытный машиностроительный завод. Предприятие являлось одним из крупнейших в России производителем и поставщиком запасных частей для дизельных агрегатов промышленного назначения, тепловозных и судовых дизельных двигателей. В 2019 году предприятие признано банкротом.

Торговля 
В городе действует более 250 торговых предприятий, в том числе множество продовольственных и непродовольственных магазинов федеральных и региональных торговых сетей, таких как «Связной», «Пятёрочка», «Магнит», «DNS», «Эльдорадо», «Fix Price», «585», «Спортмаркет», «Улыбка радуги».

Транспорт 
В городской черте расположена станция «Кандалакша», которая относится к Мурманскому региону Октябрьской железной дороги. С вокзала станции можно без пересадок добраться до Мурманска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. В летний период курсируют прямые пассажирские поезда до Анапы, Адлера и Новороссийска. Помимо этого, через Кандалакшу проходит международное пассажирское сообщение от Мурманска до Минска.

Городской и пригородный транспорт города представлен автобусами и маршрутными такси: 3 городских автобусных маршрута и 3 пригородных автобусных маршрута до Лупче-Савино-2, Белого Моря и Колвицы. Из Кандалакши осуществляются междугородные пассажирские перевозки до Мурманска, Полярных Зорь, Умбы и Варзуги, а также до центров муниципальных образований Кандалакшского района: Зеленоборский, Алакуртти и Зареченск.

Культура

Учреждения культуры 
 Кинотеатр «Нива»
 Дворец культуры «Металлург»
 Музей истории города Кандалакша
 Музей Кандалакшского заповедника
 Кандалакшская централизованная библиотечная система (в состав учреждения входят 6 городских и 3 сельских библиотеки)

Объекты культурного наследия 
 Каменный лабиринт, 1500 лет до н. э. (объект культурного наследия федерального значения)
 Стоянка эпохи позднего неолита, II тыс. до н. э. (объект культурного наследия федерального значения)
 Поселение, относящееся к концу неолитической эпохи, II тыс. до н. э. (объект культурного наследия федерального значения)
 Обелиск погибшим железнодорожникам в годы Великой Отечественной войны (объект культурного наследия регионального значения)
 Памятник жертвам интервенции 1918—1920 гг. (объект культурного наследия регионального значения)
 Памятник Герою Советского Союза А. Спекову (объект культурного наследия регионального значения)

Достопримечательности 

 Церковь Рождества Иоанна Предтечи;
 Монастырский наволок (фундамент церкви Рождества Пресвятой Богородицы, старинное поморское кладбище, памятник жертвам интервенции 1918—1920 гг.);
 Центральная площадь (Памятник «Т-34», скульптура «Сердце»);
 Аллея Дружбы (памятник тюленю Григорию, туристский указатель);
 Паровоз «Серго Орджоникидзе-18»;
 Памятник В. И. Ленину;
 Воинский мемориал;
 Памятник буксиру «Шторм»;
 Сейды на сопке Волосяной;
 Поклонный крест на горе Крестовой.

Фильмы 
 Наблюдатель (1987)
 Дважды рождённый (1983)
 Кукушка (2002)
 Петя по дороге в Царствие Небесное (2009)
 Самка (2010)
 Свобода одиночества (2010) — документальный фильм
 Раскол (телесериал, 2011)

Спорт

Спортивные объекты 
 Дворец спорта
 Плавательный бассейн
 Стадион «Локомотив»
 Лыжные трассы
 Горнолыжный комплекс «Гора Крестовая»
 Кандалакшский яхт-клуб
 Площадка ГТО
 Спорт-площадка «Анчоус и Кузя»
 Физкультурно-оздоровительный комплекс «Северное сияние»

Спортивные школы

Спортивная школа по натурбану 

В Кандалакше натурбан как вид спорта появился в 1985 году, когда на базе городского ПТУ была организована спортивная секция, а с 1 января 1990 года открылась городская специализированная детско-юношеская спортивная школа по санному спорту, которая стала единственной школой на Северо-Западе России. В 1993 году за подготовку высококвалифицированных спортсменов — кандидатов в сборную команду России по натурбану учреждению установлен статус школы олимпийского резерва.

Семь раз (2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2013,2017) кандалакшская школа по натурбану становилась лидером областного конкурса на лучшее учреждение дополнительного образования детей спортивной направленности. В 2016 году школа завоевала серебряную награду.

За высокие достижения в области спорта, подготовку спортивного резерва для сборной команды России по натурбану коллективу спортивной школы по натурбану города Кандалакши в 2009 году было вручено свидетельство участника Федерального Реестра «Всероссийская Книга Почёта», в 2011 году — за значительный вклад в развитие физкультурно-спортивного движения, школа получила свидетельство Национального реестра «Ведущие образовательные учреждения России».

Более 50 % сборной команды России состоит из воспитанников кандалакшской школы по натурбану. Начиная с 1998 года, в официальных международных соревнованиях: первенствах, чемпионатах, Кубках мира и Европы, спортсмены школы по натурбану в составе сборной команды Российской Федерации, завоевали более 380 медалей высшей пробы.

СМИ

Пресса 
 Региональный еженедельник газета «Нива»
 Газета «Выбери лучшее»

Телевидение 
 Телеканал «Народное ТВ»

Радиостанции

Города-побратимы 
  Питео
  Кемиярви

Галерея

Примечания

Литература 
 Кузьмин Г. Г., Разин Е. Ф. Кандалакша. — Мурманск, 1968
 Пришвин М. М. «Кандалакша»

Ссылки 

 Сайт администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша
 Карта города

 
Населённые пункты Кандалакшского района
Порты Белого моря
Районные центры Мурманской области
Бывшие посёлки городского типа Мурманской области